Штип () — община в Северной Македонии. Расположена в восточной части страны. Население составляет 47 796 человек (2002 год).

Административный центр — город Штип.

Площадь территории общины 583,24 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 41 670 чел. (87,2%);
 цыгане — 2 195 чел. (4,6%);
 волохи — 2 074 чел. (4,3%);
 турки — 1 272 чел. (2,7%);
 остальные — 585 чел. (0,7%)

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии